Calzadilla hace referencia a varios artículos:

Localidades en España 
 Calzadilla de los Barros, municipio de la provincia de Badajoz;
 Calzadilla (Cáceres), municipio de la provincia de Cáceres;
 Calzadilla de los Hermanillos, localidad del municipio de El Burgo Ranero, provincia de León;
 Calzadilla de la Cueza, localidad del municipio de Cervatos de la Cueza, provincia de Palencia;
 Calzadilla de la Valmuza, localidad del municipio de Carrascal de Barregas, provincia de Salamanca;
 Baños de Calzadilla del Campo, localidad del municipio de Gejuelo del Barro, provincia de Salamanca;
 Calzadilla del Campo, localidad del municipio de Gejuelo del Barro, provincia de Salamanca;
 Arroyo Tormantos y Calzadilla, localidad del municipio de El Viso de San Juan, provincia de Toledo;
 Calzadilla de Tera, municipio de la provincia de Zamora.

Apellido 
 Santiago Calzadilla (1806-1896), militar, escritor y periodista argentino;
 Juan Calzadilla (n. 1931), poeta, pintor y crítico de arte venezolano;
 Ramón Calzadilla Núñez (n. 1934), cantante lírico cubano;
 Fernando Calzadilla Maestre, político español, alcalde de Badajoz (1941-1944);
 Pedro Calzadilla, político venezolano;
 Ernesto Calzadilla Regalado (n. 1974), actor, modelo y presentador venezolano;
 Rober Calzadilla (n. 1975), cineasta y actor venezolano.

Otros
Calzadilla (vino), vino de pago de Castilla-La Mancha, España.